Canzone per te – brano musicale di Sergio Endrigo del 1968
 Una canzone per te – brano musicale di Vasco Rossi del 1983
 Una canzone per te – film italiano del 2010 diretto da Herbert Simone Paragnani